Нападение на Рижское управление полиции или нападение на тайную полицию было операцией группы боевиков ЛСДРП во время революции 1905 года, 17 января 1906 года с целью освобождения арестованных членов партии. Цель, в охраняемом отделении милиции, была выполнена безошибочно, строго по плану. В исторических материалах эта операция была названа нападением на Рижскую тайную полицию, хотя на самом деле дом, где происходили события, принадлежал Рижскому управлению полиции.

Предпосылки для операции 
13 января 1906 года полиция провела провокационный обыск продуктового магазина «Austra» на улице Дзирнаву, 82, где были обнаружены револьвер системы Браунинга, финский кинжал и прокламации. Янис Лютер был арестован, скрывшись от имени купца Адольфа Карлсона и трёх других членов боевой организации, которых опознал провокатор Зиединьш. Задержанных доставили в здание Рижского управления полиции. На собрании боевиков 14 января было принято решение об освобождении задержанных с помощью быстрого и тщательно спланированного нападения. Член группы Астра Дрейфогеле выдавала себя за невесту заключённого Дж. Лютера, и принесла ему два револьвера, спрятанные в бутербродах.

Ход событий 
Нападение на здание Рижского управления полиции совершила группа из 14 боевиков, в том числе Екаб Дубельштейн (прозвище «Епис», 1884—1907), Янис Чоке (прозвище «Брашаис», 1878—1910), Кристапс Сальниньш (прозвище «Гришка», 1885—1939), Гедертс Элиасс (прозвище «Страуме», 1887—1975), Рудольф Делиньш (псевдоним «Чомс», 1883—1906), Я. Кульпе (1888—1938) и А. Калниня (1876 г.) −1960). Утром 17 января Дубельштейн, Сон, Элиас и Чок вошли в полицейский участок, остальные прикрывали нападавших на улице. По крайней мере, один солдат службы безопасности был убит, а несколько полицейских получили ранения внутри здания.

Операция проходила как извне, так и при участии самих задержанных. Были освобождены арестованные боевики Я. Лютер, Т. Калниньш, К. Смокниекс, П. Крастиньш, М. Грундбергс и Я. Паэгле (Ваверс). Операция по освобождению задержанных была проведена настолько продуманно и быстро, что находившимся поблизости войскам не удалось удержать нападавших.

Последствия 
Из Рижского Департамента полиции освобождённый Я. Лютерс (Бобис) с боевиками Я. Дубельштейну, А. Бушевичу (1878—1942), Я. Жакли, братьями Чокем и др. участвовали в подготовке и исполнении Ограбления Госбанка в Гельсингфорсе 13 февраля 1906 года. В ходе акции из кассы банка было снято более 150 000 рублей. Основные преступники были замешаны в незаконных денежных операциях за границей, в которых участвовали высокопоставленные лидеры большевистской партии. Некоторых позже обвинили в «создании контрреволюционной латышской организации» и убили во время «латвийской операции» НКВД в 1938 году.

Общественная огласка 
До 1960-х годов о событиях того времени замалчивали. До начала 1970-х писатель Альберт Белс собирал информацию о дерзком нападении на полицейское управление в 1906 году из документов, имеющихся в архивах. О боевиках почти не было никаких записей, потому что, как позже сказал Белс, «в настоящее время это похоже на серебряную туманность, события нужно изучать так же, как звезды с телескопом во Вселенной, потому что революционеры не публиковали свои личные отношения и жизни. Но эти молодые люди были образованными и фанатичными людьми, которые горели своей идеей. События того времени доказали, что латыши — сильная нация, убедительно заявившая о себе как о политической силе». Результатом исследований стал роман «Голос звонящего», который был опубликован в журнале «Zvaigzne» в 1972 году и отдельной книгой в 1973 году.

В 1974 году на Рижской киностудии режиссер Ольгерт Дункерс снял художественный фильм «Нападение на тайную полицию», в котором Яниса Лютера (Боба) сыграл Гирт Яковлев.

Примечания 

История Риги
Революция 1905—1907 годов в России